Vida peut désigner :

Patronymes 

 Domagoj Vida (1989-), footballeur croate ;
 Hélène Vida, journaliste française de télévision ;
 Marco Girolamo Vida ou Marc-Jérôme Vida (1485-1566), écrivain, poète et humaniste italien ;
 Máté Vida (1996-), footballeur hongrois ;
 Piero Vida, (1938-1987) acteur italien ;
 Vendela Vida (1971-),  journaliste et écrivaine américaine.

Prénom 

 Vida, un prénom serbe.

Titres 

 Vida, album de duos du chanteur portoricain Draco Rosa (2013) ;
 Vida, série télévisée américaine, sortie en 2018.

Toponymes 

 Lac Vida en Antarctique ;
 Vida, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradačac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Autre 
 Vida, un terme occitan utilisé pour décrire une brève biographie en prose d’un troubadour ou d’une trobairitz.